Schittenhelm ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schittenhelm (1874–1954), deutscher Internist
 Anton Schittenhelm (1849–1923), österreichischer Sänger
 Brigitte Schittenhelm, bekannt als Brigitte Helm (1906/08–1996), deutsche Schauspielerin
 David Schittenhelm (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Dorothea Schittenhelm (* 1954), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Elfgard Schittenhelm (* 1947), deutsche Leichtathletin
 Hermann Schittenhelm (1893–1979), deutscher Akkordeonist und Komponist
 Julius Schittenhelm (1926–2012), deutscher Sänger, Liederschreiber, Produzent und Designer
 Raimund Schittenhelm (* 1947), österreichischer General
 Rudolf Schittenhelm (1897–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Selina Schittenhelm (* 1992), deutsche Endurosportlerin